Chasing the Sun může být:

 „Chasing the Sun“ (píseň) – píseň zpěvačky Hilary Duff

Album
 Chasing the Sun (album, Ken McIntyre) – album saxofonisty Kena McIntyre
 Chasing the Sun (album, Chris Poland) – album hudebníka Chrise Poland
 Chasing the Sun (album, Indigenous) – album skupiny Indigenous
 Chasing the Sun (album, Tara Oram) – album zpěvačky Tary Oram
 Chasing the Sun (album, Chris Bay) – album hudebníka Chrise Baye